«Пусть говорят» () — комедийный фильм Стивена Содерберга. В главных ролях в фильме снялись Мерил Стрип, Кэндис Берген, Джемма Чан и Дайан Уист. Значительная часть диалогов была сымпровизирована актёрским составом.

Сюжет 
Писательница едет в путешествие с друзьями и племянником, пытаясь повеселиться и привыкнуть к событиям прошлого.

В ролях 
 Мерил Стрип — Элис Хьюз
 Джемма Чан — Карен
 Кэндис Берген — Роберта
 Дайан Уист — Сьюзан
 Лукас Хеджес

Производство 
В августе 2019 стало известно, что Мерил Стрип и Джемма Чан сыграют главные роли в фильме режиссёра Стивена Содерберга. 19 августа стало известно, что стриминговый сервис HBO Max приобрёл права на фильм, а другие главные роли сыграют Кэндис Берген и Дайан Уист. Сценарий написала Дебора Эйзенберг.

Производство фильма началось в августе 2019 года в Нью-Йорке. Съёмки продолжились на лайнере RMS Queen Mary 2 в то время, когда он пересекал Атлантику, что заняло две недели.

Премьера и отзывы 
Премьера фильма состоялась 10 декабря 2020 года на стриминговой платформе HBO Max.

Рецензии критиков 
На сайте Rotten Tomatoes у фильма 89 % положительных рецензий на основе 108 рецензий со средней оценкой 7,20 из 10. На сайте Metacritic фильму дан взвешенный балл 72 из 100, основанный на 31 рецензии.

Примечания 

Фильмы США 2020 года
Оригинальные фильмы HBO Max